Castelbarco – antica famiglia nobile italiana

Architettura
 Castello Visconti Castelbarco –  fortificazione gentilizia sita nel comune italiano di Cislago
 Mausoleo Castelbarco –  monumento sepolcrale situato ad Ispra
 Villa Simonetta Castelbarco-Albani Quintavalle – villa storica nel territorio di Vaprio d'Adda

Persone
 Aldrighetto di Castelbarco – condottiero italiano
 Cesare Pompeo Castelbarco – politico e compositore italiano
 Francesco Castelbarco – politico italiano
 Guglielmo da Castelbarco – condottiero italiano
 Guglielmo Azzone Castelbarco – condottiero italiano
 Scipione Castelbarco – nobile italiano
 Scipione Giuseppe Castelbarco – diplomatico italiano
 Sigismondo Carlo Castelbarco – vescovo cattolico italiano